Acoustic by Candlelight: Live on The Born Free Tour е първият албум на живо на актрисата и певица Кери Елис и рок музиканта Брайън Мей, издаден на 17 юни 2013. Албумът с 15 песни съдържа материали от концерти от първия кръг на турнето им Born Free Tour, което дуетът предприема в края на 2012 г.

Списък с песни

Бележки 
 (*) Песни, писани от Елис и Мей
 (†) Песни на Куийн
 (‡) Песен на Куийн + Пол Роджърс (като „Some things that glitter“)

История на издаванията 

Албуми на Брайън Мей
Албуми на Кери Елис